En Pologne, Kaliszki peut désigner : 
 Kaliszki, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kaliszki, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Kaliszki, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki, dans la voïvodie de Mazovie
 Kaliszki, village du powiat de Rawa Mazowiecka, dans la voïvodie de Łódź